NK Mladost je nogometni klub iz Margečana.

Trenutačno se natječe u 1. ŽNL varaždinskoj.

Igrači

                                    

 
 
  

 
 

Mladost